

Geografia

Svizzera 
 Oetwil am See – comune nel distretto di Meilen (Canton Zurigo)
 Oetwil an der Limmat – comune nel distretto di Dietikon (Canton Zurigo)